Lasaulx ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie von Lasaulx (1815–1872), deutsche Ordensschwester
 Arnold von Lasaulx (1839–1886), deutscher Mineraloge und Geologe
 Arnold Timothée de Lasaulx (1774–1863), Bürgermeister und damit Oberhaupt des unabhängigen Zwergstaats Moresnet von 1817 bis 1859
 Ernst von Lasaulx (1805–1861), klassischer Philologe, Geschichtsphilosoph und Politiker
 Hermann Schultze-von Lasaulx (1901–1999), Jurist und Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Lassaulx
 La Saulce